Мостик:
 Уменьшительно-ласкательное от Мост

 Мостик (морской термин)
 Мостик (шашечная комбинация)
 Мостик (кот)
 Дисульфидный мостик или дисульфидная связь — ковалентная связь между двумя атомами серы, входящими в состав содержащей серу аминокислоты цистеина.
 Диодный мостик — очень распространённый выпрямитель переменного электрического тока.
 Львиный мостик (Львиный мост) — через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
 Мостик гимнастический — вспомогательный спортивный снаряд для выполнения опорных прыжков, помогает гимнасту эффективно оттолкнуться от пола.
 Мостик акробатический — акробатическая фигура, при которой спортсмен изогнув спину дугой из положения стоя за спину опирается на ладони и одновременно стоит на ступнях. См. Мост (спорт).
 Мостик — киноальманах (1985—1987) состоящий из трёх новелл (Мостик, Эй, на линкоре!, Сержант).
 Мостик — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.